Жанна Наваррская:

 Жанна Наваррская (1271—1305) — королева Наварры.
 Жанна Наваррская (1312—1349) — королева Наварры.
 Жанна Наваррская (1339—1403) — виконтесса де Роган.
 Жанна Наваррская (1370—1437) — герцогиня Бретани, королева-консорт Англии.
 Жанна Наваррская (1382—1413) — принцесса Наварры, графиня Фуа.
 Жанна Наваррская (1528—1572) — королева Наварры.